

Persone 
 András Róna-Tas (1931) – storico e linguista ungherese
 Jeff Rona (1957) – compositore statunitense

Geografia

Regno Unito 
 North Rona – isola nell'Oceano Atlantico (Scozia)

Romania 
 Rona de Jos – comune nel distretto di Maramureș (Transilvania)
 Rona de Sus – comune nel distretto di Maramureș (Transilvania)

Svizzera 
 Rona – ex comune ora frazione di Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)
 Tinizong-Rona – ex comune ora aggregato a Surses, comune nella regione Albula (Canton Grigioni)

Altro 
 Rona Chasma – struttura geologica della superficie di Venere
 Rona – nome proprio di persona femminile